Denumirea de Osenovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Osenovo, un sat în comuna Bansko, regiunea Blagoevgrad;
 Osenovo, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.